Хосе Марија Морелос и Павон има више значења:

 Хосе Марија Морелос и Павон, Ехидо Оризаба Канал Реформа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Ел Посито (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Сивалито (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Такинха (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Ла Тинаха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Ла Бахада (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Сауседа (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Ла Атравезада (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Тинталиљо (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Морелитос (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Ел Бељоте (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Лас Делисијас (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Санта Рита (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Хуан Гомез (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Мапачес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Морелос и Павон, Ла Алмолоја (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику